Суперкубок Румунії з футболу 2005 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 липня 2005 року між чемпіоном Румунії клубом Стяуа та володарем кубка Румунії клубом Динамо (Бухарест).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2005
Румунія
2005 у румунському спорті